Zkratka IMAO má více významů:

 In My Arrogant Opinion (podle mého arogantního názoru), viz Seznam zkratek v online diskusích

 Inhibitor monoaminooxidázy – skupina léků používaných jako antidepresiva.